Дональд, или До́налд (от гаэльского Domhnall — властелин) — мужские имя и фамилия британокельтского происхождения. Известные носители:

Персоналии

Имя 
 Дональд из Огилви (ум. 716) — святой Католической церкви.
 Дональд — правитель королевства Островов в первой половине XIII века.
 
 Дональд II (ум. 915/934) — король Стратклайда.
 Дональд II Сумасшедший (ум. 900) — король Альбы (Шотландии).
 Дональд III (ум. 975) — король Стратклайда.
 Дональд III (ок. 1033—1099) — король Альбы (Шотландии).

Фамилия 
 Дональд, Атли (1910—1992) — американский бейсболист.
 Дональд, Брайди (род. 1985) — новозеландская кёрлингистка.
 Дональд, Джеймс (1917—1993) — шотландский актёр.
 Дональд, Джейсон (род. 1984) — американский бейсболист.
 Доналд, Иан:
 Доналд, Иан (1910—1987) — английский врач.
 Доналд, Иан (род. 1951) — шотландский футболист.
 Дональд, Ларри (род. 1967) — американский боксёр-профессионал.
 Дональд, Майкл (1961—1981) — афроамериканец, который был жестоко убит в городе Mобил, штат Алабама членами ку-клукс-клана и подвергнут линчеванию.
 Дональд, Мерлин (род. 1939) — канадский психолог, специалист в области когнитивистики, теоретик культуры, деятель образования.
 Дональд, Митчелл (род. 1988) — нидерландский футболист.
 Дональд, Стивен (род. 1983) — новозеландский регбист.
 Дональд, Ховард (род. 1968) — английский певец, композитор, диджей и хаус-продюсер.

Вымышленные персонажи 
 Дональд Дак — персонаж мультфильмов Уолта Диснея.
 Дональд Пирс — персонаж комиксов Marvel.

Примечания